Chiesa di San Simeone a Monterchi
 Chiesa di San Simeone Profeta ad Alvito
 Chiesa di San Simeone a Castiglione d'Orcia
 Chiesa di San Simeone Profeta a Roma
 Chiesa di San Simeone Profeta a Venezia
 Chiesa di San Simeone Stilita presso Aleppo
 Chiesa di San Simeon Piccolo a Venezia
 Chiesa di San Simeone a Zara

Pagine correlate 

 San Simeone